Франтишек Пражский (; ок. 1290 — не ранее 1353, скорее всего 1362) — чешский священник и хронист, первый официальный историограф короля Карла IV Люксембургского (1346—1378).

Жизнь 
В 1333—1334 годах — ректор школы на Вышеграде, затем проповедник в храме святого Вита и капеллан пражского епископа Яна из Дражиц.

Хроника Франтишека Пражского 

Хроника Франтишека Пражского — один из наиболее важных источников по истории Чехии XIV века.

В 1341 году епископ Ян предложил Франтишеку продолжить работу хронистов Пражского костёла, прекратившуюся в 1283. Франтишек взял за основу повествования Збраславскую хронику. С 1338 года описывал события самостоятельно. Он намеревался закончить хронику 1342 годом, но после смерти епископа продолжал её до 1353 года. В первой редакции хроники главной фигурой повествования был епископ Ян из Дражиц. Во второй редакции в центр поставлен король Карл IV.

Хроника Франтишека состоит из трёх книг. Повествование начинается там, где остановились продолжатели «Чешской хроники» Козьмы Пражского. Далее история излагается в соответствии со «Збраславской хроникой» Петра Житавского; Франтишек только сократил или дополнил его материал.

Как и другие хронисты его времени, Франтишек описывает только сами исторические события, не анализируя их причин и следствий. Он с одинаковым доверием относится как к документам, так и к слухам. Внимание хрониста сконцентрировано в основном на событиях, связанных с церковью и периодом правления Карла IV (основание им Пражского университета, коронование Карла в Праге и т. д.). Франтишек всячески превозносит короля, обеспечившего людям «золотой век».

Франтишек весьма тенденциозно высказывается по некоторым политическим вопросам, в частности, демонстрирует враждебное отношение к иностранцам, особенно к немцам. Эту особенность его исторической чувствительности принято относить на счёт чешского патриотизма хрониста.

Продолжил Хронику Франтишека Пражского, по поручению Карла IV, каноник Пражского капитула и руководитель строительства храма св. Витта Бенеш Крабице.

Литература 

 Гуса В. История Чехословакии. — Прага, 1963.
 История Чехии. — М.-Л., 1947.
 История Чехословакии. — Т. 1. — М., 1956.
 Краткая история Чехословакии. — М., 1988.
 Лаптева Л. П. Письменные  источники  по  истории  Чехии  периода феодализма. — М., 1985.

Ссылки 
 Франтишек Пражский на сайте «Чешская литература»

Примечания 

Капелланы
Хронисты Чехии
Хронисты XIV века